Ottawa kan syfta på: 

 Ottawa (stam) – en nordamerikansk ursprungsbefolkning
 Universitetet i Ottawa – ett universitet i Ottawa, Kanada

Geografi

Kanada 

 Ottawa, huvudstaden, Ontario, 
 Ottawafloden – en flod som till stora delar bildar gräns mellan provinserna Québec och Ontario

USA 

 Ottawa, Kansas, countyhuvudort, Franklin County, 
 Ottawa, Illinois, countyhuvudort, LaSalle County, 
 Ottawa (countyhuvudort i USA, Ohio), Putnam County,

Se även 
 Ottawa County

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar